la famille noble de Galliffet, en Dauphiné (aujourd'hui éteinte) :
 Jean de Galliffet, seigneur de la Galliffetière en Dauphiné et de Savoyroux en Savoie, vers 1380, est rappelé avec la qualité de damoiseau dans un acte de reconnaissance passé le  par son fils Jacques, qui suit.
 Jacques de Galliffet, premier du nom, institué en 1428 commandant du château de Voyron par ordonnance de Mathieu de Foix, gouverneur du Dauphiné, fait placer ses armes au-dessus de la porte de l'appartement qu'il occupait dans ce château. Elles y subsistaient encore vers 1730, aux termes d'une enquête qui eut lieu pour constater la notoriété de ce fait. Jacques de Galliffet épouse Jeanne d'Yse, dont il laisse deux fils. Amédée l'aîné, hérite de la terre de Savoyroux, pour laquelle il rend hommage au duc de Savoie le . Sa postérité s'éteint à la génération suivante.
 Pierre de Galliffet, fils puîné de Jacques, reçoit en partage la terre de la Galliffetière. Il est le père de :
 Georges de Galliffet, premier du nom, qui fit l'acquisition d'un domaine considérable à Entre-deux-Viviers, et en reçut l'investiture du duc du Savoie, avec remise des droits de lods et vente par acte de .
 la famille de Galliffet, une famille noble établie en Provence (aujourd'hui éteinte) ; 
 Joseph d'Honon de Gallifet (†1706), gouverneur par intérim de l'île de Sain-Domingue (1700-1703) puis gouverneur de la Guadeloupe (1703-1706) ;
 Nicolas de Galliffet (v. 1677-1745), chef d'escadre des armées navales ;
 Gaston de Galliffet, général français  et ministre de la Guerre.

Autres 
 Hôtel de Galliffet à Paris